Клоке (Cloquet):
 Клоке, Гислен (1924—1981) — французский кинооператор бельгийского происхождения, лауреат премии Оскар.
 Клоке, Жюль Жермен (1790—1883) — французский врач.
 Клоке, Ипполит (1787—1840) — французский врач.
 Клоке, Луи (1818—1856) — французский врач.
 Клоке, Эберхард (род. 1948) — немецкий дирижёр.